

Zoologie

Animaux aquatiques 
 Un poisson est un animal généralement aquatique, vertébré mais non tétrapode ;
 Voir la liste des noms vernaculaires de poissons, dont notamment : 
 Un poisson rouge est un poisson d'aquarium ou de bassin, le cyprin doré ;
 Un poisson volant est un poisson pouvant s'élever dans les airs grâce à ses nageoires pectorales, l'exocet ;
 Un poisson-chat est un poisson du genre Silure ;
 Le poisson clown est un poisson (Perciformes) ;
 Un poisson-épée est un poisson, l'espadon ;
 Un poisson-fleur est une actinie, ou une méduse ;
 Un poisson-lune est un poisson téléostéen, la môle ;
 Un poisson-pilote est un poison du genre rémora ;
 Un poisson-scie est un poisson muni d'un rostre ;
 Un poisson-éléphant est un poisson du genre Gnathonemus ;
 Un poisson-archer est un poisson du genre Toxotes.

Insecte 
 Un poisson d'argent est un insecte (Thysanoures) couvert de petites écailles argentées, le lépisme.

Alimentation 
 Le poisson, l'un des principaux aliments chez les humains comme chez de nombreuses espèces animales.

Nom de famille 

 Abel-François Poisson de Vandières (1727-1781), marquis de Marigny, frère de la marquise de Pompadour ;
 Agnès Poisson (1955-), compositrice française ;
 Albert Poisson (1868-1893), alchimiste français ;
 Alix Poisson (1979-), actrice française ;
 André Poisson (1923-2005), prieur général des Chartreux ;
 Benoît Poisson, auteur et réalisateur français de documentaires, de reportages et d'émissions de télévision ;
 David Poisson (1982-2017), skieur français ;
 François-Arnoul Poisson de Roinville (1696-1753), comédien français, fils de Paul Poisson ;
 Georges Poisson (1924-), historien français ;
 Henri Poisson  (1827-1901) fils de Siméon Denis Poisson, homme d'affaires ;
 Henri Poisson, chanoine breton ;
 Jean-Frédéric Poisson (1963-), homme politique français ;
 Jean-Louis Poisson, auteur de bandes dessinées né le  sous le nom de .
 Jean-Pierre Poisson, comédien, danseur et compositeur français ;
 Jeanne-Antoinette Poisson (1721-1764), marquise de Pompadour, maîtresse de Louis XV ;
 Jorge-Maria Hourton Poisson (1926-2011), évêque français au Chili ;
 Madeleine-Angélique de Gomez (1684-1770), romancière française, fille de Paul Poisson ; 
 Odile Poisson (1935-2008), actrice française ;
 Pascal Poisson (1958-), coureur cycliste français ;
 Paul Poisson (1658-1735), acteur français, fils de Belleroche ;
 Paul Poisson de Bourvallais (-1719), un financier français ;
 Philippe Poisson (1682-1743), acteur et auteur dramatique français, fils de Paul Poisson ;
 Pierre Poisson (1870-1909), universitaire et homme politique français ;
 Pierre-Marie Poisson (1876-1953), sculpteur français ;
 Raymond Poisson, dit Belleroche (1633-1690), auteur et acteur dramatique français ;
 Raymond Poisson, professeur à la faculté des Sciences, Rennes, zoologue, entomologiste ;
 Robert Poisson (1560-16??), linguiste français ;
 Siméon Denis Poisson (1781-1840) mathématicien, géomètre et physicien français.

Sciences

Mathématiques 
 Loi de Poisson, en statistiques
 Équation de Poisson, en analyse vectorielle
 Formule sommatoire de Poisson
 Processus de Poisson, en statistiques

Physique 
 Coefficient de Poisson, une caractéristique intrinsèque d'un matériau
 Équation de Poisson-Boltzmann, en physique statistique
 Notation crochet de Poisson, utilisée en mécanique hamiltonienne

Astronomie 
 Poisson austral et le Poisson volant sont des constellations
 Constellation des Poissons dans le zodiaque
 Poissons (galaxie naine)
 Poisson, cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune

Cryptographie 
 Poissons, un terme utilisé par les cryptanalystes britanniques de Bletchley Park pendant la Seconde Guerre mondiale

Mesure 
 Un poisson est une ancienne mesure de liquide, qui valait la moitié d'un demi-setier, ou le quart d'une chopine, soit 0,1189 dm³

Objets 
 Un poisson est un petit verre à liqueur

Toponymie 

 Baie Adolphe-Poisson, un plan d'eau situé au Sud-Ouest du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
 Poissons, commune française de la Haute-Marne, chef-lieu du canton de Poissons ;
  Poisson, commune française de Saône-et-Loire.
 abri du Poisson, grotte ornée située sur la rive droite de la Vézère, aux Eyzies-de-Tayac, dans le Périgord.

Expressions 
 Poisson d'avril, une attrape effectuée traditionnellement le jour du 
 C'est aussi quelqu'un qui est facilement trompé par une farce ou une arnaque
 économie de queue de poissons

Astrologie 
 Les Poissons sont un des 12 signes astrologiques.

Religion 
 Le poisson (ichtus), dont les lettres grecques IXΘYΣ étaient les initiales de Iησους Xριστός Θεοΰ Yίός Σωτήρ, traduit par Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, représente Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, reprenant un image de saint Augustin, mais aussi le chrétien régénéré par le baptême comme l'écrit Tertullien dans le Livre du Baptême : « Nous sommes de petits poissons en Jésus-Christ, véritable poisson qui nous a donné la vie. Nous naissons dans l'eau, et nous ne pouvons être sauvés qu'en demeurant dans cette eau ». Ce symbole, très présent dans les premiers temps de l'Église, est plus rarement utilisé après le .
 Le poisson est une posture fondamentale du yoga.
 L'Ère des Poissons correspond à une étape de l'histoire de l'humanité selon certaines théories ésotériques et anthroposophiques.

Marine 
 Un poisson, un instrument de marine ;
 En particulier, le poisson est l'élément immergé d'un sonar remorqué utilisé dans la lutte anti-sous-marine. Il est filé à l'arrière du bâtiment de lutte ASM dont le  est en "tableau" pour permettre sa mise à l'eau.

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France